Le Championnat du monde de vitesse moto 2022 est la  édition du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.



Calendrier

Début de saison 
En raison de travaux d'homologation du circuit et de la situation géopolitique, le GP de Finlande, qui était prévu le 10 juillet, a finalement été annulé. Le calendrier compte finalement 20 courses.

Les tests de pré-saison (MotoGP)

Les courses

Localisation

Grands Prix

Championnat du monde FIM MotoGP

Changements de pilotes

Arrivées 

 Remy Gardner (Champion du monde Moto2 2021) arrive chez Tech3 KTM Racing
 Raúl Fernández (Vice Champion Moto2 2021) arrive chez Tech3 KTM Racing
 Marco Bezzecchi ( en Moto2 2021) arrive chez Mooney VR46 Racing Team
 Fabio Di Giannantonio ( de Moto2 2021) arrive chez Gresini Racing MotoGP

 Darryn Binder ( de Moto3 2021) arrive chez WithU Yamaha RNF MotoGP Team

Transferts 
 Enea Bastianini quitte Avintia Racing et rejoint Gresini Racing MotoGP

Départs 
 Valentino Rossi (26 saisons en Grands Prix, 115 victoires et 9 titres)
 Danilo Petrucci (10 saisons en MotoGP)
 Iker Lecuona (2 saisons en MotoGP chez Tech3)

Participants 
Liste team & pilotes publiée par la FIM pour le championnat 2022.

Résultats

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Championnat du monde FIM Moto2

Changements de pilotes

Arrivées 

 Pedro Acosta (Champion Moto3 2021)
 Romano Fenati ( Moto3 2021)
 Niccolò Antonelli ( Moto3 2021)
 Jeremy Alcoba ( Moto3 2021)
 Filip Salač ( Moto3 2021)
 Gabriel Rodrigo ( Moto3 2021)

 Alessandro Zaccone arrive chez Gresini Racing Moto2
 Sean Dylan Kelly arrive chez American Racing
 Keminth Kubo arrive chez Yamaha VR46 Master Camp Team
 Manuel González arrive chez Yamaha VR46 Master Camp Team
 Zonta Van Den Goorbergh arrive chez RW Racing GP

Transferts 

 Tony Arbolino quitte Intact GP et rejoint Elf Marc VDS Racing Team
 Augusto Fernández quitte Elf Marc VDS Racing Team et rejoint Red Bull KTM Ajo
 Arón Canet quitte Aspar Team et rejoint Flexbox HP40
 Marcos Ramirez quitte American Racing et rejoint MV Agusta Forward Racing
 Jake Dixon quitte Petronas Sprinta Racing et rejoint GasGas Aspar Team
 Jorge Navarro quitte Speed Up et rejoint Flexbox HP40

Départs 

 Remy Gardner (Champion 2021) part chez Tech3 KTM Racing
 Raúl Fernández (Vice Champion 2021) part chez Tech3 KTM Racing
 Marco Bezzecchi ( en 2021) part chez Mooney VR46 Racing Team
 Fabio Di Giannantonio ( en 2021) part chez Gresini Racing MotoGP

 

 Thomas Lüthi (185 grands prix, 7 victoires et 53 podiums en Moto2)
 Xavi Vierge (110 grands prix, 4 podiums)
 Stefano Manzi (84 grands prix en Moto2)
 Héctor Garzó (35 grands prix et 1 podium en Moto2)
 Lorenzo Baldassarri (134 grands prix, 5 victoires et 12 podiums en Moto2)
 Hafizh Syahrin (109 grands prix et 3 podiums en Moto2)
 Nicolò Bulega (49 grands prix en Moto2)

Participants

Résultats

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Championnat du monde FIM Moto3

Changements de pilotes

Arrivées 

 Diogo Moreira
 Scott Ogden
 Ana Carrasco (WorldSSP300 en 2019)
 David Muñoz
 Joshua Whatley
 Matteo Bertelle (1 course Moto3 en 2021)
 Elia Bartolini (6 course Moto3 en 2021)
 Mario Aji (1 course Moto3 en 2021)
 Joel Kelso (4 course Moto3 en 2021)
 Alberto Surra (6 course Moto3 en 2021)
 Daniel Holgado (3 course Moto3 en 2021)

Transferts 

 Ryusei Yamanaka quitte Prüstel GP et rejoint MT Helmets - MSI 
 John McPhee quitte Petronas Sprinta Racing et rejoint Max Racing Team
 Tatsuki Suzuki quite Sic58 Squadra Corse et rejoint Leopard Racing
 Adrián Fernández quitte Max Racing Team et rejoint Red Bull KTM Tech3
 Xavier Artigas quitte Leopard Racing et rejoint CFMoto Racing Prüstel GP
 Riccardo Rossi quitte Boé SKX et rejoint Sic58 Squadra Corse
 Ayumu Sasaki quitte Tech3 et rejoint Max Racing Team
 Carlos Tatay quitte Avintia Racing et rejoint CFMoto Racing Prüstel GP

Départs 

 Pedro Acosta (Champion Moto3 2021)
 Romano Fenati ( Moto3 2021)
 Niccolò Antonelli ( Moto3 2021)
 Jeremy Alcoba ( Moto3 2021)
 Filip Salač ( Moto3 2021)
 Gabriel Rodrigo ( Moto3 2021)

 Darryn Binder ( de Moto3 2021)

Participants

Résultats

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Coupe du Monde FIM MotoE

Changements de pilotes

Arrivées

Transferts

Départs

Participants

Résultats

Classement des pilotes

Notes et références 

Championnat du monde de vitesse moto
 
moto